Dżabal Fajrani – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny. Mierzy 1685m n.p.m. i znajduje się ok. 22 km na zachód od Dahab.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy